Hearts of Oak, en , peut faire référence à :

Mythologie 
 « Hearts of Oak », un extrait d'une citation prononcé par Circé à Ulysse après son retour dans l'Odyssée ;

Culture

Musique 
 Heart of Oak, la marche officielle de la Royal Navy britannique et de la Marine Royale Canadienne ;
 Hearts of Oak (album), un album du groupe de musique américain Ted Leo and the Pharmacists ;

Théâtre 
 Hearts of Oak (pièce de théâtre), une pièce de 1879 de James Herne et David Belasco ;

Cinéma 
 Hearts of Oak, un film muet américain de Duke Worne, sorti en 1923.
 Les Cœurs de chêne (Hearts of Oak), un film de 1924 réalisé par John Ford ;

Armée 
 Hearts of Oak (milice), une unité militaire composée de volontaires pendant la guerre d'indépendance des États-Unis ;

Autres domaines 
 Hearts of Oak (Irlande), une société secrète agrarienne non-sectaire Irlandaise ;
 Hearts of Oak Sporting Club, un club de football d'Accra au Ghana ;
 Hearts of Oak, un navire de  qui est le dernier bâtiment construit sur les chantiers navals de Ulverston, Cumbria, en 1912 ;